Districte d'Independencia, districte a la província de Lima al Perú
 Independencia (Uruguai), localitat de l'Uruguai 
 Independencia (província), província a l'oest de país de la República Dominicana, fent frontera amb Haití